A Republikanska futbołna grupa (1971/1972) była 48. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Septemwrijsko Zname Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1971 w Bułgarii
1972 w Bułgarii